«Девята́ев» — российский военно-исторический художественный фильм 2021 года режиссёров Тимура Бекмамбетова и дебютанта в режиссуре Сергея Трофимова.

Основан на реальных исторических событиях и рассказывает о подвиге советского лётчика-истребителя Михаила Петровича Девятаева, совершившего 8 февраля 1945 года побег из немецкого концлагеря на угнанном им немецком самолёте-бомбардировщике «Хейнкель He 111» на острове Узедом в Балтийском море во время Великой Отечественной войны (1941—1945).

Сценарий к фильму написан на основе автобиографической книги «Побег из ада» Михаила Девятаева, консультантом картины выступил его сын — Александр Девятаев. В основе сюжета история Михаила Девятаева — лётчика-истребителя Великой Отечественной войны. В июле 1944 года его самолёт был сбит, а он попал в немецкий плен. В самых сложных условиях ему совместно с другими военнопленными удалось разработать и реализовать план побега из усиленно охраняемого гитлеровского ракетостроительного концлагеря на острове Узедом, где проходили испытания секретного оружия Фау-2.

Главную роль исполнил актёр Павел Прилучный (вместо изначально планировавшегося Данилы Козловского).

Сюжет 

1957 год. Михаил Девятаев и его жена с сыном находятся на первомайском параде, после которого пилот прощается со своей семьёй, садясь в машину, которая должна отвести его на беседу в КГБ. Девятаев с тоской оглядывается на свою семью, может быть, в последний раз.

Лето 1944 года. 13 июля 1944 года авиация отражает налёт вражеской авиации под Львовом. Идёт Великая Отечественная война. Войска Красной армии ведут наступление, но враг ещё очень силён.

13 июля 1944 года в воздушном бою в районе города Львова бортовые стрелки немецкого бомбардировщика He-111 поджигают советский самолёт лётчика-истребителя Михаила Девятаева, который после этого вынужден покинуть кабину, сев на землю с помощью парашюта. Приземлившись на захваченной противником территории, Девятаев попадает в плен, в Лодзинский лагерь для военнопленных.

Там Михаил находит своего друга Колю Ларина, который считался сбитым. Но оказывается, что тот присоединился к немцам, так как по приказу № 270 людей, которые сдались в плен врагу, считали дезертирами, а их семьи подлежали немедленному аресту. Теперь Девятаеву предстоит сделать выбор: умереть в концлагере или снова подняться в небо, но уже в рядах Люфтваффе. Он выбирает третий вариант — побег.

После первой попытки побега, Девятаева ожидает неминуемая гибель в лагере Заксенхаузен, но подменив свои документы, он оказывается в другом вражеском концлагере на немецком острове Узедом в Балтийском море.

На сверхсекретном немецком полигоне Пенемюнде, расположенном на этом острове, испытывают новейшее «оружие возмездия» нацистской Германии — баллистические ракеты «Фау-2», а это значит, что покинуть остров живыми заключённые концлагеря не смогут.

В концентрационном лагере летчик случайно обнаруживает команду, которая планировала сбежать на лодке. Среди них был и руководитель их отряда — Соколов. Но у Девятаева есть другая идея — угнать самолет. Герои находят сбитый немецкий бомбардировщик, где Михаил забирает с собой таблички с подписями для приборов и индикаторов. Не без помощи Соколова, который знал немецкий, летчик расшифровывает их значение, и на следующий день команда во время обеденного перерыва забегает в ангар, и Девятаев выводит Хейнкель на взлетно-посадочную полосу.

Но первые попытки взлететь оказались тщетны: самолет просто не мог набрать нужную скорость для взлета. После чего охрана понимает, что это военнопленные, и открывает по ним огонь. Но чудом самолет взлетает, после чего Девятаев догадывается, что проблема в триммере руля высоты и в последний момент выходит из пикирования. Но в погоню за летчиком вылетает Коля на своем Мессершмидте Bf-109. Неожиданно у того заканчивается боекомплект, и его сбивает Соколов из рубки бортового стрелка.

После чего Девятаеву приходится совершить аварийную посадку на землю, где всех беглецов находят советские солдаты.

В ролях

Производство 
«Нужно понимать, что второго такого подвига в мировой истории не было и, надеюсь, уже не будет. Это подвиг уникальный, он вне времён и вне наций» (Александр Девятаев, сын лётчика-героя).

Фильм основан на реальных событиях — истории Героя Советского Союза М. П. Девятаева, решившегося на дерзкий побег из немецкого концлагеря вместе с группой военнопленных. Хотя часть документов, связанных с побегом из плена, была засекречена, герой войны написал две автобиографические книги, посвящённые этим событиям: «Полёт к солнцу» и «Побег из ада».

Съёмки фильма под названием «Фау-2. Побег из ада» () стартовали в марте 2020 года. Консультантом фильма выступил сын Михаила Девятаева — Александр Девятаев — профессор КГМУ.

Основная производственная кинокомпания — «Базелевс». Также в создании фильма участвовали «Военфильм», «МТС-Медиа» и телеканал «Россия-1». Это уже второй военный фильм режиссёра Тимура Бекмамбетова после картины «Пешаварский вальс» 1993 года. Фильм также является режиссёрским дебютом Сергея Трофимова, у которого есть прежние известные работы в качестве кинооператора, включая «Ночной Дозор».

Случайная встреча с родственниками Михаила Девятаева заставила Тимура Бекмамбетова прочувствовать сложную судьбу советских солдат во время Великой Отечественной войны. Позднее он говорил, что сильнее всего в истории М. П. Девятаева его впечатляет драма, развернувшаяся в жизни лётчика после окончания войны.

Тимур Бекмамбетов отметил: «„Девятаев“ — фильм про то, что он не предал, притом даже не свою страну, а своего друга. На мой взгляд, это и есть патриотизм — преданность своему слову, своим друзьям, я ценю эти качества в людях, из них рождается преданность стране. Война привлекательна для людей искусства тем, что люди оказываются в таких ситуациях, в которых проявляются их настоящие ценности и характеры».

По словам продюсера фильма Игоря Угольникова: «Это беспрецедентный подвиг в мировой истории, не имеющий аналогов. Угнать самолёт человеку, который весил 40 кг, измождённому узнику — это серьёзно. Ещё в этой истории есть некий детективный ход, вместе с самолётом он ещё и документацию „Фау“ также угнал.»

Фильм создавался на основе автобиографической повести М. П. Девятаева «Побег из ада»; сценаристы изучали архивные материалы и устройство самолётов. Тем не менее, в фильме добавлены художественные элементы для создания драматических сюжетных линий. Так, в картине есть вымышленный персонаж — Николай Ларин, который перешёл на сторону немцев. Это своеобразный антагонист главного героя, его присутствие в фильме добавляет остроты и напряжения сюжету картины. По мнению Т. Бекмамбетова, «персонаж Ларина показывает нам, что было бы с Девятаевым, поступи он иначе. Подвиг, который совершил Девятаев, — это победа, прежде всего, над собой и над обстоятельствами».

По словам Тимура Бекмамбетова, «фильм сложнее, чем просто стрелялка. Герои в течение фильма много раз оказываются перед сложным выбором, что такое дружба, верность, честь. Это то, ради чего мы ходим в кино».
  
Первоначально фильм должен был выйти в прокат в феврале 2020 года. Однако съёмки были временно приостановлены, а затем перенесены.

Сын Михаила Девятаева, Александр Михайлович Девятаев, который также был консультантом фильма, активно сотрудничал с Тимуром Бекмамбетовым с тем, чтобы сценарий фильма был написан как военная биография. По его словам: «Интернет завален фейками, и я надеюсь, что фильм расставит все точки над „i“».

По данным газеты «Комсомольская правда», «Девятаев» — четвёртый ожидаемый фильм о войне в 2021 году.

Актёры 
Главную роль в картине сыграл Павел Прилучный, в фильме также снимались Павел Чинарёв, Кирилл Плетнёв, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Дмитрий Лысенков, Евгений Серзин, Дарья Златопольская и другие актёры .Актёр Павел Прилучный выступил на роль лётчика Михаила Девятаева. Первоначально Данила Козловский был зачислен на роль пилота, которая позже была заменена на Прилучного, который изначально был выбран в качестве актёра для злодея Николая Ларина Съёмки длились около пятидесяти дней. Говоря о роли истощённого Девятаева Прилучный отметил, что играть на этом финальном этапе было физически изнурительным, так как добровольный режим диеты позволил ему похудеть примерно на 15 килограммов. Прилучный был выбран из-за его связи с киноаудиторией, а также его способности передавать сентиментальные человеческие качества, связанные с героем-пилотом, и в то же время обладать упорной стойкой личностью. Он изучал документальные хроники войны. Чтобы изобразить на экране, как управлять воздушным оборудованием, прошёл курсы полётов. После того, как появились первые кадры из фильма, было отмечено, что Прилучный имеет портретное сходство с Девятаевым.

Съёмки 
Основные съёмки проходили в павильонах «Ленфильма», Кронштадте, Санкт-Петербурге (посёлок Сиверский, бывший военный аэродром) и Казани. В 2020 году фильм вошёл в список восемнадцати кинопроектов, которые получили финансовую поддержку Фонда кино.

Воздушные бои фильма создавались с помощью игры War Thunder. Актёров, игравших лётчиков, усаживали в кабины настоящих самолётов, вокруг которых расставлялись светодиодные экраны — на них выводились кадры из игры. По словам Бекмамбетова, «Невозможно было снять 35 минут воздушных боёв так, как я себе это видел, — реалистично, красиво, остросюжетно. Пилотов, которые могут так летать на этих самолётах, уже не осталось… А я просто много играл в компьютерные авиационные симуляторы. Я вспомнил об этом и решил, что сниму не пилотов, геймеров-пилотов».

В фильме использована полноразмерная копия немецкого самолёта Heinkel He 111, реально участвовавшего в истории о побеге советского лётчика Михаила Девятаева с острова Узедом в Балтийском море. Его воссоздали в техническом комплексе киностудии «Военфильм». Также использовались копии американских истребителей «Аэрокобра».

2 апреля 2020 года стало известно, что в связи с пандемией коронавируса, «Ленфильм» временно приостановил съёмки картины. Тогда Тимур Бекмамбетов начал искать способы удалённой съёмки, чтобы продолжить производство фильма. В составе съёмочной группы были немецкие актёры, которые не могли приезжать на съёмки в Россию. Поэтому использовалось «сшивание» изображений: так игра немецких актёров попала в картину.

Саундтрек 
Музыка к фильму написана четырежды лауреатом премии «Золотой орёл» Юрием Потеенко.

Довоенную песню «Любимый город» в фильме исполнил фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн. У немецкого певца есть ностальгическая история с этой песней с тех пор, как он услышал её в детстве, когда жил в городе Росток в ГДР. Идея включить песню в саундтрек фильма принадлежит самому певцу. По мнению Т. Линдеманна, эта песня, как и любая другая музыка, «создаёт мосты между народами». Российский певец Лев Лещенко высоко оценил исполнение песни «Любимый город» Т. Линдеманном.

В рамках продвижения фильма актёр Павел Прилучный устроил песенный флешмоб.

Премьера 
22 апреля 2021 года «Девятаев» стал фильмом открытия 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Специальная предпремьера картины состоялась 26 апреля 2021 года в московском кинотеатре «Поклонка».

С 26 апреля по 16 мая 2021 года в Музее Победы в Москве прошла бесплатная выставка «Лётчик Михаил Девятаев. Жизнь как подвиг», посвящённая жизни лётчика-истребителя Красной армии Михаила Петровича Девятаева и приуроченная к премьерному показу фильма.

В широкий прокат в России фильм вышел 29 апреля 2021 года.

Помимо русскоязычного релиза, в прокат в кинотеатрах ЕС и США выйдет и англоязычный вариант фильма под названием «Фау-2. Побег из ада» (V2. Escape From Hell), который имеет некоторые отличия от русской версии.

Телевизионная премьера фильма состоялась 9 мая 2022 года, в День Победы, на телеканале «Россия-1».

Отзывы и оценки 
В российской прессе фильм получил сдержанно-положительные оценки критиков: по данным «Кинопоиска», 69 % обзоров были положительными, по данным агрегатора рецензий «Критиканство», преобладали положительные рецензии со средней оценкой около 6/10. Положительно о фильме отзывались в изданиях «Медуза», «Сеанс», «КоммерсантЪ», «Аргументы и факты». Авторы изданий «Искусство кино», Фильм.ру, Time Out, GQ, «Фонтанка», «Труд» опубликовали более нейтрально-скептически рецензии на «Девятаева». Резкому разгрому фильм подвергли Александр Кондрашов в «Литературной газете», Ингвар Коротков в «Экспресс-газете», портал «Aftershock» и популярный видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Антон Долин в «Медузе» назвал фильм «отличным приключенческим фильмом, из которого вымыты даже намёки на любую идеологию или пропаганду», но отметил, что «как любой коммерческий жанровый фильм по историческим событиям обречён на грубые обобщения и фактические неточности».

Стас Тыркин в «Комсомольской правде» отметил, что в фильме подробно фиксируется героический подвиг Девятаева … «это „компьютерное“ кино, как может, старается рассказывать не только о железяках, совершающих кульбиты в воздухе, но и о людях, которые героически в них сидят». Рецензенты от «Кинорепортёра» до Intermedia аплодировали выступлению Павла Прилучного: «Зато лётчик оказывается невероятно близок всем нам — и за эту добросовестно сыгранную человечность — низкий поклон Павлу Прилучному, сам факт появления которого в этом фильме уже сродни знаку качества».

Вадим Рутковский, «CoolConnections»: Фильму ближе жёсткость и адреналиновый драйв «Перехода» Джея Ли Томпсона, а не батальная корректность, скажем, «Сталинграда»; и война здесь — как в американской традиции: смертельно опасное, но приключение, дело для настоящих мужчин. Если что «Девятаев» и пропагандирует, так дерзость, бесстрашие, «сам погибай, а товарища выручай» и дружба — святое. Потому этот текст, начинающийся изображением Павла Прилучного в заглавной роли, логично заканчивается кадром, где в бой вступает Павел Чинарёв — заклятый друг и близкий враг Ларин. О, сюжет!Павел Пугачёв, «КиноПоиск»:Образная система предельно прямолинейна. Девятаев не может жить без неба, поэтому во всех интерьерах окна будут под самый потолок. Девятаев находится на распутье — кадр заливает кроваво-красным светом от нацистских знамён, развешанных вместо штор. Из-за контрастного освещения и обилия ракурсной съёмки фильм напоминает комикс. Замкнутость пространства лагеря подчеркивается крупными и сверхкрупными планами. Экшен-сцены Бекмамбетов, его сорежиссёр Сергей Трофимов (сам по основной профессии оператор) и оператор Елена Иванова предпочитают снимать на длинном фокусе и активно используют зумирование. Но привычного для современного боевика визуального хаоса тут нет, напротив, по монтажу это на редкость выверенная работа.

Дмитрий Кайстро для «Смотрим» заявляет: «Таких ярких фильмов зрители ещё не видели. Это удивительный сплав, синтез, где с одной стороны — мощь блокбастера, а с другой — достоверность, лиричность и нежность советских военных фильмов.»

Ксения Реутова в издании «Kinoafisha.info» оценила как «самый увлекательный, неожиданный и в хорошем смысле бесшабашный военный блокбастер за долгие годы». Автор интернет-портала «Фильм.ру» Ефим Гугнин считает, что главная беда картины «Девятаев» в том, что «фильм слишком боится выйти за пределы военного канона, все любопытные отступления им мгновенно забываются».

Обозреватели газеты «Завтра» считают, что в производстве фильма всё получилось согласно русской пословице — «У семи нянек дитя без глазу». Два режиссёра, три продюсера и пять сценаристов. «В лучших традициях современности нам были продемонстрированы очередные пустышки — топорный сценарий, корявые компьютерные эффекты, модный намёк на гомосексуализм и головная боль у людей образованных. После „Девятаева“ в который раз понимаешь — не стоит критиковать современные фильмы о Великой Отечественной — всегда найдётся новое дно, снизу которого постучится очередной Бекмамбетов».

После премьеры на 43-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) фильм получил положительные отзывы Филиппа Киркорова, Светланы Дружининой и некоторых других первых зрителей.

Кассовые сборы 
Бюджет фильма составляет 625 миллионов рублей (~10 миллионов долларов) при помощи Государственного фонда кино в размере 200 миллионов рублей. Фильм открылся в российском прокате на втором месте. Фильм собрал в общей сложности 309 832 091 рублей.

Примечания

Ссылки 
 Александр Сладков («Россия-24»). ВИДЕО. «Михаил Девятаев. Побег из ада». — Программа «Специальный репортаж» Александра Сладкова. Сетевое издание «Смотрим» («ВГТРК») // smotrim.ru (11 июня 2011 года)
 Михаил Антонов («Вести в субботу», «Россия 1»). ВИДЕО. Как Михаил Девятаев улетел от немцев на их же самолёте. Сетевое издание «Смотрим» («ВГТРК») // smotrim.ru (8 февраля 2020 года)
 Boris Egorov. Ecco come dei prigionieri di guerra sovietici rubarono un bombardiere e fuggirono dal lager nazista. — Con un piano da film (e in effetti uno che racconta la storia esce nei cinema) il pilota Mikhail Devjataev riuscì a impadronirsi di un Heinkel e a volare verso la libertà. Russia Beyond // it.rbth.com (29 aprile 2021)
 Дмитрий Пучков («Goblin»). ВИДЕО. Программа «Разведопрос». Тимур Бекмамбетов про фильм «Девятаев». // oper.ru (30 апреля 2021 года)
 

Фильмы на русском языке
Фильмы России 2021 года
Фильмы-биографии России
Фильмы Тимура Бекмамбетова
Кинокомпания «Базелевс»
Фильмы, основанные на реальных событиях
Приключенческие фильмы России
Военные фильмы-драмы России
Исторические фильмы-драмы России
Фильмы о военнопленных
Фильмы о Германии
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Побег из тюрьмы в искусстве
Фильмы о лётчиках
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о Второй мировой войне
Премьеры фильмов, отложенные из-за пандемии COVID-19
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы-боевики 2021 года
Фильмы России онлайн-кинотеатра KION